Archimonocelis är ett släkte av plattmaskar. Archimonocelis ingår i familjen Archimonocelididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Archimonocelis